Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 
Dänemark musste sich gegen Tschechien, Bulgarien, Island, Nordirland und Malta durchsetzen. Mit knappen Vorsprung vor Tschechien wurde die Gruppe 3 gewonnen. Dänemark qualifizierte sich damit für die WM-Endrunde.

Dänisches Aufgebot

Vorrunde 
Dänemark waren bestenfalls Außenseiterchancen in der Gruppe A eingeräumt worden. Frankreich und Uruguay schienen einfach zu stark. Im ersten Spiel wurde Uruguay besiegt. Das zweite Spiel gegen Frankreichbezwinger Senegal endete unentschieden. Dann traf man auf den amtierenden Weltmeister Frankreich, der unbedingt gewinnen musste, um die nächste Runde zu erreichen. Dieses Spiel gewann Dänemark mit 2:0 und war damit Sieger der Gruppe A.

Achtelfinale 
Dänemark hatte das Pech, im Achtelfinale auf eine der stärksten Mannschaften des Turniers zu treffen. England galt nach Brasilien als Titelfavorit. Mit 0:3 schied Dänemark aus dem Turnier aus.

2002
Danemark